A 2020–2021-es magyar labdarúgó-bajnokság második osztályát húsz csapat részvételével rendezték meg. A bajnokság 2020 augusztus 2-án kezdődött és 2021. május 16-án ért véget.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 

 Kiesett a másodosztályba
 Debreceni VSC, az első osztály 11. helyezettjeként
 Kaposvári Rákóczi FC, az első osztály 12. helyezettjeként
 Feljutott az élvonalba
 MTK Budapest FC, a másodosztály győzteseként
 Budafoki MTE, a másodosztály 2. helyezettjeként
 Kiesett a harmadosztályba
 Tiszakécske FC, 18. helyezettként
 Vác FC, 19. helyezettként
 Balmazújvárosi FC 20. helyezettként
 Feljutott a másodosztályba
 DEAC, az NB III keleti csoportjának győztese
 Pécsi Mecsek FC, az NB III középcsoportjának győztese
 Szentlőrinc SE, az NB III középcsoportjának ezüstérmese

Csapatok és stadionok

Csapatok adatai

A bajnokság állása

Góllövő lista

Csapatok eloszlása megyék szerint

Vezetőedző-váltások

Mérkőzések 

A fordulók eredményei a jobb oldali szövegre kattintva nyitható/csukható.

Helyezések fordulónként

Kereszttáblázat

Jegyzetek

További információk
 Az MLSZ honlapján

Magyarbajnoksag2
Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok